Котельский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Котельский сельсовет — Ленинградская область, Кингисеппский район.
 Котельский сельсовет — Пензенская область, Вадинский район.